Filmy
 W kręgu miłości − belgijski film dramatyczny z 2012 roku w reżyserii Felixa Van Groeningena
 W kręgu miłości − amerykański film obyczajowy z 1993 roku w reżyserii Bruce’a Beresforda